Het ATP-toernooi van Mexico-Stad 2000 (met de officiële naam Abierto Mexicano Pegaso 2000) werd gespeeld van 21 tot en met 27 februari 2000. Er werd gespeeld op gravelbanen in de Mexicaanse hoofdstad Mexico-Stad.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Mexico-Stad
Mexico-Stad 2000